Traunmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Traunmüller (* 1980), österreichischer Politologe
 Roland Traunmüller (* 1940), österreichischer Informatiker